Hermann Ganswindt – inventore e scienziato tedesco
Ganswindt – cratere lunare